Monte San Pietro ima više značenja:
 Monte San Pietro, Bologna
 Monte San Pietro, Bolzano